П'ять японських ванів (, ва но ґо-о, «п'ять ванів [людей] ва») — п'ять правителів країни людей ва, які згадуються в китайських історичних хроніках у 5 столітті.

Короткі відомості 
П'ять японських ванів в «Книзі Цзінь» та «Книзі Сун» в статтях між 413—478 роками. Їхні імена такі:

Ці вани висилали посольство до південно китайської династії Сун з даниною. В японській історіографії їх прийнято ототожнювати з такими Імператорами Японії:

В обмін за данину китайські імператори давали японським володарям титул «правителя Японії, військового розпорядника шести країн Сілла, Мімани, Кая, Сін, Хан і Махан, великого полководця, упокорювача сходу, вана Японії» або титул «правителя Японії, військового розпорядника шести країн Пекче, Сілла, Мімани, Сін, Хан і Махан, великого полководця, упокорювача сходу». Вважається, що сплачуючи данину і визнаючи сюзеренітет Китаю, японські вани прагнули засвідчити свої амбіції на східноазійській арені, посилити авторитет своє держави і поставити під власний контроль Корейський півострів, за який вони боролися з місцевою державою Когурьо.

Примітки

Джерела та література 
 『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.1050.

Посилання 
 П'ять японських ванів // Історичний вебсловник 

Період Кофун
Імператорський дім Японії